Slag bij Pancorbo (816), een slag tussen Córdoba en het Frankische Rijk
 Slag bij Pancorbo (1808), een slag tussen het Eerste Franse Keizerrijk (geleid door Napoleon Bonaparte) en Spanje